Kieckbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kieckbusch (* 1931), deutscher Pädagoge und Autor
 Susanne Kieckbusch (* 1961), ehemalige deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Wilhelm Kieckbusch (1891–1987), deutscher evangelisch-lutherischer Bischof von Eutin